est un mot anglais signifiant « voie sans issue ». Il peut faire référence à :

Littérature 

 , manga de  publié de  au  ;
 , pièce de théâtre de  de 1935.

Musique 

 , groupe de metal-rock japonais formé en 1984 ;

 , album de Turbo sorti en 1990.

Série télévisée 

 , titre original d’Impasse,  de la  dAngel ;
 , titre original du Bout du tunnel,  de la  de , police des mers.
 Dead End : le parc du paranormal, titre d'une série télévisée animée de 2022.

 Cinéma 

 , titre original de Rue sans issue, film américain de William Wyler sorti en 1937 ;
  (), film hongkongais de Chang Cheh sorti en 1969 ;
  (), film dramatique iranien de Parviz Sayyad et sorti en 1977 ;
 , film d'horreur franco-américain de Jean-Baptiste Andrea et Fabrice Canepa sorti en 2003 ;
 ''''', film sud-coréen de Yoon Yeo-Chang sorti en 2013.

Voir aussi 

 Dead